Buttermere peut désigner :
 Buttermere, un village de Cumbria en Angleterre
 Buttermere, un village du Wiltshire en Angleterre
 Lac Buttermere, un lac du Parc national du Lake District en Angleterre